Küstenwache steht für:
 Küstenwache, polizeiliche oder militärische Behörde zum Schutz von Küstengewässern
 Küstenwache des Bundes, die deutsche Küstenwache
 Küstenwache (Fernsehserie), zwischen 1997 und 2016 vom ZDF ausgestrahlte Fernsehserie
 Küstenwache (Film), Pilotfilm der Fernsehserie

Siehe auch:
 Küstensicherung
 Kustwacht